Acisanthera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acisanthera ingår i familjen Melastomataceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Acisanthera